Varrone bezeichnet:

 Varrone (Fluss), Zufluss des Comer Sees in Italien

Varrone ist der Familienname folgender Person:

 Johann Varrone (1832–1910),  österreichischer Landschaftsmaler, Aquarellist und Lithograf
 Nicolás Varrone (* 2000), argentinischer Autorennfahrer